Channel 4 News est le principal programme d'information de la chaîne de télévision britannique Channel 4. Produite par ITN, l'émission existe depuis les débuts de Channel 4 en .

Productions actuelles

Channel 4 News 

Channel 4 News est le nom du programme d'informations du soir. L'éditeur des informations est Ben de Pear, nommé en . L'émission est présentée par Jon Snow, Krishnan Guru-Murthy, Cathy Newman et Matt Frei entre 19:00–19:55 sur Channel 4 la semaine et à des heures variables le week-end.

Channel 4 News Summary 
En remplacement de Channel 4 News at Noon du milieu de journée, l'émission Channel 4 News Summary a été créée et diffusée pour la première fois le . L'émission donne un résumé de 5 minutes de l'information.

Rôle 
En 2003, Channel 4 News fut à l'origine de la révélation du Dossier Irak qui mena à une crise politique en Irak.

Sources

Références

Bibliographie

Liens externes 

Programme télévisé de Channel 4